Kroll ist ein deutscher Familienname.

Herkunft 

Der Name ist eine Eindeutschung von polnisch król (König).
Eine alternative Namensherkunft stammt aus dem Plattdeutschen: hier bedeutet crull krauses Haar und war somit ein gängiger Beiname für Menschen mit Locken.
Hieraus entwickelten sich im Laufe der Jahrhunderte Abwandlungen wie Krull, Krol, Kroll oder ähnliche.

Varianten 
 Croll
 Krol, Król
 Krul, Krull

Namensträger

A 
 Almuth Marianne Kroll (* 1966), deutsche Opernsängerin
 Anatoli Oscherowitsch Kroll (* 1943), russischer Bandleader und Pianist des Jazz und der Popmusik
 Andreas Kroll (* 1968), deutscher Theaterautor
 Anja Kroll (* 1963), deutsche Gleitschirmpilotin
 Anna-Nina Kroll (* 1988), deutsche Übersetzerin
 Anni Kroll (1919–2015), deutsche Buchautorin und Heimatdichterin

B 
 Bernhard Kroll (* 1961/1962), deutscher Geistlicher
 Benjamin Kroll (* 1974), deutscher Schlagzeuger
 Benno Kroll (1929–2004), deutscher Journalist

C 
 Charlotte Kroll (1922–2016), deutsche Zwangsarbeiterin, Häftling im KZ Ravensbrück
 Christian Kroll (* 1943), deutscher Kirchenmusiker, Chorpädagoge und Organist

D 
 Django Kroll († 2015), deutscher Jazzmusiker

E 
 Eric Kroll (* 1946), US-amerikanischer Fotograf
 Erwin Kroll (1886–1976), deutscher Pianist, Komponist, Schriftsteller und Musikkritiker

F 
 Frank Kroll (* 1968), deutscher Jazzmusiker und Komponist
 Frank-Lothar Kroll (* 1959), deutscher Historiker
 Franz Kroll (1820–1877), deutscher Pianist
 Fredric Kroll (* 1945), US-amerikanischer Komponist und Schriftsteller

G

H 
 Hans Kroll (1898–1967), deutscher Diplomat
 Heinrich Kroll (1894–1930), deutscher Jagdflieger
 Henryk Kroll (* 1949), polnischer Politiker

 Hermann Kroll-Schlüter (* 1939), deutscher Landwirt und Politiker (CDU), MdB
 Hugo Kroll (1875–1953), deutscher politischer Funktionär (NSDAP)

J 
 Joachim Kroll (1933–1991), deutscher Serienmörder
 Johann Kroll (1918–2000), Aktivist und Politiker der deutschen Minderheit in Polen
 Josef Kroll (1889–1980), deutscher Philologe

K 
 Kathrin Kroll-Ludwigs (* 1975), deutsche Rechtswissenschaftlerin

L 
 Lothar Kroll (* 1959), deutsch-polnischer Wissenschaftler im Bereich Leichtbau und Werkstoffmechanik
 Lucien Kroll (1927–2022), belgischer Architekt 
 Ludwig Kroll (1915–1989), deutscher Politiker

M 
 Marion Kroll (* 1951), deutsche Politikerin (CDU)
 Maximilian Kroll (* 1993), deutscher Handballspieler

N 
 Nick Kroll (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler, Komiker, Comedy-Autor und Produzent
 Norman Kroll (1922–2004), US-amerikanischer theoretischer Physiker

P 
 Paul Kroll (1898–1949), deutscher Radrennfahrer

R 
 Reinhard Kroll (1954–2015), deutscher Jazzmusiker
 Reinhold Kroll (1955–2010), deutscher Astrophysiker
 Remo Kroll, deutscher Polizeibeamter und Sachbuchautor
 Richard Kroll (1953–2009), britischer Anglist

S 
 Stefan Kroll (* 1965), deutscher Historiker
 Steve Kroll (* 1997), deutscher Fußballtorhüter
 Sven Kroll (* 1983), deutscher Fernsehmoderator
 Sylvio Kroll (* 1965), deutscher Kunstturner

T 
 Thomas Kroll (* 1965), deutscher Historiker

W 
 Werner Kroll (1914–1982), deutscher Schlagersänger, Schauspieler und Kabarettist
 Wilhelm Kroll (1869–1939), deutscher Klassischer Philologe

 Wolfgang Kroll (1906–1992), deutsch-chinesischer Physiker

Siehe auch 
 (17412) Kroll, Asteroid des Hauptgürtels
 Krolloper (zeitweilig auch Kroll'scher Wintergarten oder Krolls Etablissement), Gebäudekomplex in der Nähe des Brandenburger Tores

Literatur 
 

Familienname